Calixt III. ist der Name folgender Personen:

* Calixt III. (Gegenpapst) (eigentlich Johannes von Struma; † um 1180), Gegenpapst von 1168 bis 1178
 Calixt III. (Papst) (eigentlich Alonso de Borja; 1378–1458), Papst von 1455 bis 1478